Репедеа има више значења:

 Репедеа (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Репедеа (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Репедеа (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији